Une boîte à sable, un outil de l'écrivain.
 Une boîte à sable, du matériel de chantier.